Ово је списак познатих Срба и људи који су на неки начин повезани са Србима или Србијом.

Уметници

Писци 
:Категорија:Српски књижевници

Песници 
:Категорија:Српски песници

Остали 
 Ђука Тесла - мајка Николе Тесле
 Јованка Броз - удата била за Јосипа Броза Тита

Атентатори 
 Алија Алијагић
 Богдан Жерајић 
 Гаврило Принцип
 Драгутин Димитријевић Апис 
 Недељко Чабриновић
 Пуниша Рачић

Фиктивне личности 
 Давид Штрбац 
 Сењанин Тадија
 Сава Савановић
 Петар Благојевић 
 Милош Обилић
 Страхиња Бановић
 Николетина Бурсаћ
 Баба Марта

Види још 
 Срби
 Српски владари
 Владари Босне
 Владари Црне Горе
 Словени
 Српске земље
 Знаменити Златиборци
 :Категорија:100 најзнаменитијих Срба по САНУ
 Списак познатих Срба у Хрватској
 Списак познатих Срба у Македонији
 Списак познатих Срба у Америци

Спољашње везе 

Људи по националности
Срби